7921 Гюбнер (7921 Huebner) — астероїд головного поясу.

 Ганс Гюбнер (1837—1884) — німецький хімік.
 Юган Гюбнер фон Гольст (Johan Hübner von Holst. 22 серпня 1881 — 13 червня 1945) — шведський стрілець, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Гюбнер Юліуш Семенович (1912—1994) — польський військовик, Герой Радянського Союзу.